Hölbl ist der Familienname von:

 Franz Hölbl (1927–1976), österreichischer Gewichtheber
 Günther Hölbl (* 1947), österreichischer Ägyptologe und Althistoriker